Эрнесто Чезаро (; ) — итальянский математик, специалист по математическому анализу и геометрии. Профессор Университета Палермо (1886—1891) и Неаполитанского университета (1891—1906).

Биография 
Отец Эрнесто, Луиджи Чезаро, был богатым фермером из Торре-Аннунциата (около Неаполя), первопроходцем использования сельскохозяйственных машин, а также либералом, участником Рисорджименто.

Эрнесто сначала учился в  в Неаполе, потом — в семинарии в Ноле, затем вновь в школе Виктора-Эммунуила.

Прекратив классическое образование, Чезаро решил стать инженером и отправился в Льеж, к старшему брату, с чьей помощью он выучил французский язык и в 1874 году поступил в Горную школу (современный Льежский университет).

В 1878 году, после безуспешных попыток поступить в университеты Парижа и Неаполея, он вернулся в Горную школу Льежа на второй год обучения. В это время он начал писать свои первые работы по математике. Его заметил и ему помогал Эжен Каталан.

Закончив в 1881 году четвёртый курс обучения, он отправился в Париж, где слушал университетские курсы известных французских математиков. В 1884 году поступил в Римский университет, причём сразу на четвёртный курс благодаря своим публикациям, однако так его и не закончил.

В 1886 году победил в конкурсе на позицию в , однако не занял её, взамен заняв позицию профессора по высшей алгебре в Университете Палермо.

В 1891 году стал профессором бесконечномалого анализа в Неаполитанском университете, заняв бывшую позицию . Также преподавал там высший анализ и высшую математику.

В 1906 году получил приглашение стать профессором по рациональной механике в Болонском университете, однако не стал, поскольку погиб: пытался спасти тонущего сына и утонул сам.

Научная деятельность 
Разработал метод суммирования рядом средними арифметическими, называемый методом Чезаро.

Придумал «натуральную геометрию», позволяющую определять кривые и поверхности через инвариантные относительно замены координат величины.

Примечания 

Математики Италии
Дифференциальные геометры
Члены Академии деи Линчеи